Le mot cassation a plusieurs sens :

 En droit, la cassation est une voie de recours contre certaines décisions juridictionnelles, qui est exercée par un pourvoi ;
 La cassation est aussi un genre musical, également dénommé partita.

Voir aussi